Historia de dos Santa Claus es el episodio 35 (tercero de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
El horror de la Navidad se aproxima y Santa Claus está a punto de volver. En las noticias aconsejan cerrar con llave las puertas, atar con fuerza a las mascotas y encerrar a los hijos en el armario. Así que en Planet Express los empleados tapian las ventanas con cierres a prueba de balas y cierran la tapa blindada de la chimenea. Pero hay un problema: la tripulación tiene que entregar un saco de cartas de niños aterrorizados precisamente a Santa Claus, en el Planeta de la Muerte en Neptuno.

Referencias culturales 
 El título del capítulo es una parodia a la novela Historia de dos ciudades (a tale of two cities) de Charles Dickens.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001